Malahide kan syfta på följande:

 Malahide, förort till Dublin, Irland
 Malahide, Ontario, ort i Kanada